Niemcy:
 Götzendorf – dzielnica gminy Hohenwarth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Götzendorf – dzielnica gminy Lichtenau w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Zobacz też:
 Götzendorf